Peter Zihlmann ist der Name folgender Personen:

* Peter Zihlmann (Maler) (1874–1941), deutscher Maler 
 Peter Zihlmann (Jurist) (* 1938), Schweizer Jurist und Publizist
 Peter Zihlmann (Musiker) (* 1977), Schweizer Jazzmusiker